Безіменна — річка в Україні, в Шепетівському районі Хмельницької області. Ліва притока Горині (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки 16 км. Формується з багатьох безіменних струмків та водойм. Площа басейну 54,3 км².

Розташування 
Бере початок на південному заході від Гаврилівки. Тече переважно на південний схід через Більчин і у Васьківцях впадає у річку Горинь, праву притоку Прип'яті.

Населені пункти вздовж берегової смуги: Більчинка, Іванівка.

Посилання 
 «Каталог річок України». — К. : Видавництво АН УРСР, 1957. — С. 76.

Малі річки України
Річки Хмельницької області
Річки Ізяславського району
Статті про річки Хмельницької області без зображення в картці
Річки України без назви